Арутю́н Лавренти́нович Абраамя́н (; ) — советский и армянский футболист, вратарь, а также тренер. Бо́льшую часть своей игровой карьеры провёл в ереванском «Арарате».

Клубная карьера 
С 1987 года в течение 10 лет выступал в ереванском «Арарате». В этот отрезок вошли также два сезона, в которых Абраамян выступал за «Спитак». Возвратившись в «Арарат», забронировал место в воротах. Именно в составе гранда армянского футбола Абраамян завоевал всевозможные национальные награды: чемпионат, кубок. В составе «Арарата» трижды подряд завоёвывал кубковый трофей. В 1993 и 1995 годах становился самым надёжным вратарём сезона. В 1996 году он отправился в Иран, где выступал за «Кешаварз» В 1998 году перешёл в «Ереван». Завоевав с клубом бронзу чемпионата и пробившись в финал Кубка, где проиграл «Цементу», возвратился в «Арарат». В первый сезон возвращения Абраамян по завершении чемпионата был признан лучшим футболистом года.

Карьера в сборной 
В составе сборной СССР — чемпион Европы среди юниоров до 18 лет.

Достижения

Командные 
 «Арарат» (Ереван)
 Чемпион Армении: 1993
 Серебряный призёр чемпионата Армении (3): 1996/97, 1999, 2000
 Бронзовый призёр чемпионата Армении (2): 1994, 1998
 Обладатель кубка Армении (4): 1993, 1994, 1995, 1997

 «Ереван»
 Финалист кубка Армении: 1998

 «Спартак» (Ереван)
 Бронзовый призёр чемпионата Армении: 2001

Личные 
 Футболист года в Армении: 1999
 Самый надёжный вратарь (2): 1993, 1995

Примечания

Ссылки 
 Профиль на armfootball.tripod.com

Футболисты СССР
Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Спитак»
Игроки ФК «Кешаварз»
Игроки ФК «Ереван»
Игроки ФК «Мика»
Игроки ФК «Спартак» Ереван
Игроки ФК «Котайк»
Футбольные тренеры Армении